Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 France
 361e régiment d'artillerie
 361e régiment d'infanterie